Di seguito una lista di asteroidi dal numero 125001 al 126000 con data di scoperta e scopritore.

125001-125100 

|-
| 125001 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125002 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125003 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125004 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125005 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125006 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125007 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125008 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125009 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125010 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125011 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125012 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125013 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125014 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125015 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125016 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125017 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125018 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125019 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125020 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125021 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125022 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125023 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125024 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125025 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125026 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125027 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125028 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125029 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125030 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125031 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125032 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125033 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125034 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125035 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125036 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125037 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125038 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125039 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125040 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125041 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125042 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125043 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125044 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125045 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125046 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125047 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 125048 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125049 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 125050 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 125051 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 125052 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125053 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125054 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125055 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125056 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125057 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125058 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125059 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125060 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125061 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125062 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125063 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125064 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125065 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125066 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125067 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 125068 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125069 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125070 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125071 Lugosi ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125072 - || 2001 UG || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125073 - || 2001 UZ || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125074 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125075 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125076 Michelmayor ||  || 19 ottobre 2001 || M. Ory
|-
| 125077 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125078 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125079 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125080 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125081 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125082 - ||  || 22 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125083 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125084 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125085 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125086 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125087 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 125088 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125089 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125090 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125091 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125092 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125093 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125094 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125095 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125096 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125097 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125098 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125099 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125100 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|}

125101-125200 

|-
| 125101 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125102 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125103 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125104 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125105 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125106 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125107 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125108 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125109 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125110 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125111 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125112 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125113 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125114 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125115 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125116 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125117 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125118 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125119 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125120 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125121 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125122 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125123 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125124 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125125 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125126 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125127 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125128 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125129 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125130 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125131 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125132 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125133 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125134 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125135 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125136 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125137 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125138 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125139 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125140 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125141 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125142 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125143 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125144 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125145 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125146 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125147 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125148 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125149 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125150 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125151 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125152 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125153 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125154 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125155 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125156 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125157 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125158 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125159 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125160 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125161 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125162 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125163 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125164 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125165 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125166 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125167 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125168 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125169 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125170 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125171 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125172 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125173 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125174 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125175 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125176 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125177 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125178 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125179 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125180 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125181 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125182 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125183 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125184 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125185 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125186 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125187 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125188 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125189 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125190 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125191 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125192 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125193 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125194 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125195 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125196 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125197 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125198 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125199 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125200 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

125201-125300 

|-
| 125201 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125202 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125203 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125204 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125205 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125206 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125207 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125208 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125209 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125210 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125211 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125212 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125213 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125214 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125215 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125216 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125217 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125218 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125219 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125220 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125221 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125222 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125223 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125224 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125225 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125226 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125227 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125228 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125229 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125230 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125231 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125232 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125233 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125234 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125235 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125236 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125237 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125238 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125239 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125240 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125241 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125242 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125243 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125244 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125245 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125246 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125247 - ||  || 25 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125248 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125249 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125250 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125251 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125252 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125253 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125254 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125255 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 125256 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125257 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125258 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125259 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125260 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125261 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125262 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125263 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125264 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 125265 - ||  || 23 ottobre 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 125266 - || 2001 VG || 7 novembre 2001 || L. Ball
|-
| 125267 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125268 - ||  || 10 novembre 2001 || R. Dyvig
|-
| 125269 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125270 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125271 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125272 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125273 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125274 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125275 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125276 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125277 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125278 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125279 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125280 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125281 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125282 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125283 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125284 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125285 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125286 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125287 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125288 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125289 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125290 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125291 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125292 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125293 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125294 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125295 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125296 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125297 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125298 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125299 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125300 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|}

125301-125400 

|-
| 125301 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125302 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125303 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125304 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125305 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125306 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125307 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125308 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125309 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125310 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125311 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125312 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125313 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125314 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125315 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125316 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125317 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125318 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125319 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125320 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125321 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125322 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125323 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125324 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125325 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125326 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125327 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125328 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125329 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125330 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125331 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125332 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125333 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125334 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125335 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125336 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125337 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125338 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125339 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125340 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125341 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125342 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125343 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125344 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125345 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125346 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125347 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125348 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125349 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125350 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125351 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125352 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125353 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125354 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125355 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125356 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125357 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125358 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125359 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125360 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125361 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125362 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125363 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125364 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125365 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125366 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125367 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125368 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125369 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125370 - ||  || 10 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 125371 - ||  || 14 novembre 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 125372 - ||  || 15 novembre 2001 || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| 125373 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125374 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125375 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125376 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125377 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125378 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125379 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125380 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125381 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125382 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125383 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125384 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125385 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125386 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125387 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125388 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125389 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125390 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125391 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125392 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125393 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125394 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125395 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125396 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125397 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125398 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125399 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125400 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|}

125401-125500 

|-
| 125401 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125402 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125403 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125404 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125405 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125406 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125407 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125408 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125409 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125410 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125411 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125412 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125413 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125414 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125415 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125416 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125417 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125418 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125419 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125420 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125421 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125422 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125423 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125424 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125425 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125426 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125427 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125428 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125429 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125430 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125431 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125432 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125433 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125434 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125435 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125436 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125437 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125438 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125439 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125440 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125441 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125442 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125443 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125444 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125445 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125446 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125447 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125448 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125449 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 125450 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125451 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125452 - || 2001 WK || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125453 - || 2001 WR || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125454 - || 2001 WW || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125455 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125456 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125457 - ||  || 17 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 125458 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125459 - ||  || 20 novembre 2001 || J. Nomen
|-
| 125460 - ||  || 22 novembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 125461 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125462 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125463 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125464 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125465 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125466 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125467 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125468 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125469 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125470 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125471 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125472 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125473 Keisaku ||  || 20 novembre 2001 || A. Nakamura
|-
| 125474 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125475 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125476 Frangarcia ||  || 27 novembre 2001 || R. Ferrando
|-
| 125477 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125478 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125479 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125480 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125481 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125482 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125483 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125484 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125485 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125486 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125487 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125488 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125489 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125490 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125491 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125492 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125493 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125494 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125495 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125496 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125497 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125498 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125499 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125500 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|}

125501-125600 

|-
| 125501 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125502 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125503 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125504 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125505 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125506 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125507 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125508 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125509 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125510 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125511 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125512 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125513 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125514 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125515 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125516 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125517 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125518 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125519 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125520 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125521 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 125522 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 125523 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 125524 - ||  || 25 novembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 125525 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125526 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125527 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125528 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125529 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125530 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125531 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125532 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125533 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125534 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125535 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125536 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125537 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125538 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125539 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125540 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125541 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125542 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125543 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125544 - ||  || 19 novembre 2001 || NEAT
|-
| 125545 - ||  || 24 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 125546 - || 2001 XN || 4 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125547 - ||  || 8 dicembre 2001 || H. M. J. Boffin
|-
| 125548 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125549 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125550 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125551 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125552 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125553 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125554 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125555 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125556 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125557 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125558 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125559 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125560 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125561 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125562 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125563 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125564 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125565 - ||  || 11 dicembre 2001 || T. Pauwels
|-
| 125566 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125567 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125568 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125569 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125570 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125571 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125572 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125573 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125574 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125575 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125576 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125577 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125578 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125579 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125580 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125581 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125582 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125583 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125584 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125585 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125586 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125587 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125588 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125589 - ||  || 14 dicembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 125590 - ||  || 14 dicembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 125591 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 125592 Buthiers ||  || 15 dicembre 2001 || J.-C. Merlin
|-
| 125593 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125594 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125595 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125596 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125597 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125598 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125599 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125600 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|}

125601-125700 

|-
| 125601 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125602 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125603 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125604 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125605 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125606 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125607 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125608 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125609 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125610 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125611 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125612 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125613 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125614 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125615 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125616 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125617 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125618 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125619 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125620 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125621 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125622 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125623 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125624 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125625 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125626 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125627 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125628 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125629 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125630 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125631 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125632 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125633 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125634 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125635 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125636 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125637 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125638 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125639 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125640 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125641 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125642 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125643 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125644 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125645 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125646 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125647 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125648 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125649 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125650 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125651 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125652 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125653 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125654 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125655 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125656 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125657 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125658 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125659 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125660 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125661 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125662 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125663 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125664 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125665 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125666 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125667 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125668 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125669 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125670 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125671 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125672 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125673 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125674 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125675 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125676 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125677 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125678 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125679 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125680 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125681 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125682 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125683 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125684 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125685 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125686 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125687 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125688 - ||  || 13 dicembre 2001 || H. M. J. Boffin
|-
| 125689 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125690 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125691 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125692 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125693 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125694 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125695 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125696 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125697 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125698 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125699 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125700 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|}

125701-125800 

|-
| 125701 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125702 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125703 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125704 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125705 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125706 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125707 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125708 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125709 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125710 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125711 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125712 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125713 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125714 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125715 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125716 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125717 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125718 Jemasalomon ||  || 15 dicembre 2001 || J.-C. Merlin
|-
| 125719 - ||  || 14 dicembre 2001 || H. M. J. Boffin
|-
| 125720 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125721 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125722 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125723 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125724 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125725 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125726 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125727 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125728 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125729 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125730 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125731 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125732 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125733 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125734 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125735 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125736 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125737 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125738 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125739 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125740 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125741 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125742 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125743 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125744 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125745 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125746 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125747 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125748 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125749 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125750 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125751 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125752 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125753 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125754 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125755 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125756 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125757 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125758 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125759 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125760 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125761 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125762 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125763 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125764 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125765 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125766 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125767 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125768 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125769 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125770 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125771 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125772 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125773 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125774 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125775 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125776 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125777 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125778 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125779 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125780 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125781 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125782 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125783 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125784 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125785 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125786 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125787 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125788 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125789 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125790 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125791 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125792 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125793 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125794 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125795 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125796 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125797 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125798 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125799 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125800 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

125801-125900 

|-
| 125801 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125802 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125803 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125804 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125805 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125806 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125807 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125808 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125809 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125810 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125811 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125812 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125813 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125814 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125815 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125816 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125817 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125818 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125819 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125820 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125821 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125822 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125823 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125824 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125825 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125826 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125827 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125828 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125829 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125830 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125831 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125832 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125833 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125834 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125835 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125836 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125837 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125838 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125839 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125840 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125841 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125842 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125843 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125844 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125845 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125846 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125847 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125848 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125849 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125850 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125851 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125852 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125853 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125854 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125855 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125856 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125857 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125858 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125859 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125860 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125861 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125862 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125863 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125864 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125865 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125866 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125867 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125868 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125869 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125870 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125871 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125872 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125873 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125874 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125875 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125876 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125877 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125878 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125879 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125880 - ||  || 9 dicembre 2001 || W. Bickel
|-
| 125881 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125882 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125883 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125884 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125885 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125886 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125887 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125888 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125889 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125890 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125891 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125892 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125893 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125894 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125895 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125896 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125897 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125898 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125899 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125900 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

125901-126000 

|-
| 125901 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125902 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125903 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125904 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125905 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125906 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125907 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125908 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125909 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125910 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125911 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125912 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125913 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125914 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125915 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125916 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125917 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125918 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125919 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125920 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125921 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125922 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125923 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125924 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125925 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125926 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125927 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125928 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125929 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125930 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125931 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125932 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125933 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125934 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125935 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125936 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125937 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125938 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125939 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125940 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125941 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125942 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125943 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125944 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125945 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125946 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125947 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125948 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125949 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125950 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125951 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125952 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 125953 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 125954 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 125955 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125956 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 125957 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 125958 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 125959 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 125960 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125961 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 125962 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 125963 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125964 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125965 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125966 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125967 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125968 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125969 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125970 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125971 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125972 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125973 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125974 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125975 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125976 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125977 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125978 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125979 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125980 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125981 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125982 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125983 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125984 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125985 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125986 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125987 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125988 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125989 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125990 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125991 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125992 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125993 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125994 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125995 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125996 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125997 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125998 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 125999 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 126000 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0125001